Eksochi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Exochí, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 
 Eksochí, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar